Маза́лов — фамилия:
 Мазалов, Алексей Владимирович (род. 1976) — российский футболист.
 Мазалов, Вартан Александрович (род. 1983) — российский футболист.
 
 Мазалов, Вячеслав Николаевич (1955—2013) — советский футболист.